

Monarcas 
 Abedalá ibne Zobair — califa de Meca , derrotado pelo califa omíada Abedal Maleque

Alandalus 
 Abedalá I de Córdova — emir de Córdova 
 Abedalá ibne Bologuine — emir zirida de Granada 
 Abedalá ibne Alaftas — ou Almançor; rei da Taifa de Badajoz

Marrocos 
 Abedalá ibne Iacine — líder almorávida 
 Abedalá Aluaide II — almóada 
 Abedalá de Marrocos — sultão alauita de Marrocos

Maís de Canem 
 Abedalá I Bacaru 
 Abedalá II de Canem

Do  e XXI 
 Abedalá I da Jordânia — emir da Transjordânia  e rei da Jordânia 
 Abedalá ibne Califa de Zanzibar — sultão de Zanzibar 
 Abedalá II da Jordânia — rei da Jordânia desde 1999
 Abedalá da Arábia Saudita

Outros políticos e militares 
 Abedalá ibne Cazar — nobre magraua do , membro do clã Banu Cazar
 Abedalá ibne Gania — líder que se rebelou contra os almóadas e governou as ilhas Baleares entre 1187 e 1203
 Abdullah Abdullah — político afegão

Relacionados com Maomé e com o Califado Ortodoxo 
 Abedalá ibne Abedal Motalibe — pai de Maomé 
 Abedalá ibne Ubai — líder dos Banu Cazeraje e um dos líderes de Medina 
 Abedalá ibne Anre ibne Alas — companheiro de Maomé e governador do Egito 
 Abedalá ibne Omar — companheiro de Maomé 
 Abedalá ibne Sade — almirante árabe , irmão adotivo do califa ortodoxo Otomão

Califado Omíada 
 Abedalá ibne Anre ibne Gailã — governador de Baçorá em 674
 Abedalá ibne Hatim Albaili — príncipe armênio que foi governador dos Omíadas entre 695 e 696
 Abedalá ibne Abedal Maleque — príncipe e general omíada que foi governador do Egito 
 Abedalá ibne Moáuia — líder alida que protagonizou uma rebelião contra os omíadas

Califado Abássida 
 Abedalá ibne Ali — membro da dinastia abássida 
 Abedalá ibne Almutaz — irmão do califa abássida Almoctafi que foi califa durante um dia e uma noite 
 Abedalá ibne Cazim Atamimi — oficial superior que serviu três califas 
 Abedalá ibne Maleque Alcuzai — general e governador do início do 
 Abedalá ibne Cordadebe — general e governador do 
 Abedalá ibne Ubaide Alá ibne Alabás — governador do Iêmem entre 832 e 833
 Abedalá ibne Ixaque ibne Ibraim — oficial muçabida e governador de Bagdá em 851 e de Pérsis em 863
 Abedalá ibne Raxide ibne Cavus —  governador árabe de Tarso e da fronteira ciliciana 
 Abedalá ibne Maomé Alcacani — oficial superior e vizir em 924-925

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história